Paasaal oder Pasaale bezeichnet: 
 Paasaal (Sprache), Sprache der Pasaale in Ghana
 Pasaale (Volk), Volk in Ghana mit 36.000 bis 40.000 Mitgliedern